Rovnost může znamenat:
 Rovnost (matematika) jako základní matematický vztah
 Rovnost (právo) jako ústavou zaručená hodnota
 Rovnost stran v procesním právu
 Rovnostářství
 Rovnost (noviny) – brněnské noviny
 Rovnost (nakladatelství) – brněnské nakladatelství
 Důl Rovnost – důl v Jáchymově
 Rovnost (pracovní tábor) – tábor nucených prací u Jáchymova
 Strana Rovnost Šancí

Související články 
 Nerovnost

Externí odkazy